

Patronyme 
Henriksson est un patronyme suédois, dérivé du prénom , forme suédoise du prénom Henri, et notamment porté par :

 Anna-Maja Henriksson (1964–), femme politique finlandaise ;
 Daniel Henriksson (1978–), joueur professionnel de hockey sur glace suédois ;
 Krister Henriksson (1946–), acteur suédois ;
 Martin Henriksson Holmdahl (1923–2015), professeur suédois d'anesthésiologie ;
 Sofia Henriksson (1994–), fondeuse suédoise ;
 Tord Henriksson (1965–), athlète suédois.

Homonymie de patronyme suédois